Duché de Vancy est un nom de famille français notamment porté par :
 Gaspard Duché de Vancy (1756-1788), peintre et dessinateur français, membre de l'expédition de La Pérouse ;
 Joseph-François Duché de Vancy (1668-1704), auteur dramatique et librettiste français.